Alzheimer – potoczne określenie choroby Alzheimera
 Alois Alzheimer – niemiecki psychiatra i neuropatolog